Coislin ist der Familienname von:

 Armand du Cambout de Coislin (1635–1702, auch Armand de Cambout), französischer Herzog und Mitglied der Académie française
 Pierre du Cambout de Coislin (1636–1706, auch Pierre de Cambout, auch mit dem Vornamen Pierre-Armand), ein französischer Geistlicher, Bischof von Orléans und Kardinal der Römischen Kirche.
 Pierre du Cambout, duc de Coislin (1654–1710), französischer Herzog und Mitglied der Académie française
 Henri-Charles de Coislin (1664–1732), französischer Geistlicher, Bischof von Metz, Mitglied der Académie française

Coislin ist die Bezeichnung für:
 Die Caserne Coislin (zwischen 1726 und 1730 erbaut) war eine Kaserne in Metz.